« Fier comme Artaban » est une locution proverbiale de la langue française dépeignant une « fierté poussée à l'extrême », et proche du ridicule.

Origine de l'expression 
Artaban était :
 le nom donné à différents rois de la Parthie de la dynastie des Arsacides ;
 le nom d'un héros de Cléopâtre, roman en treize volumes de Gautier de Costes de La Calprenède, publié de 1647 à 1658.

De la fierté légendaire des premiers, et de celle, romanesque, du second serait née cette expression, toujours employée.

Variantes 
 fier comme bar-tabac

Jouant avec l'homophonie, Frédéric Dard forge un calembour approximatif, par la bouche de son héros Bérurier, dans l'un des volumes de la série San Antonio, et transforme cette expression en  ; on la trouve aussi dans le sketch de Fernand Raynaud, Le Tweed (). L'humoriste Coluche, dans L'Arabe philosophe, introduit une double déformation avec ). 

On trouve d'autres variantes :
 fier comme un petit banc ;
 fier comme d'Artagnan ;
 fier comme un caban (jargon marine) ;
 fier comme herr Trabant ;
 fier comme Garlaban.

Ces détournements ont pour but de faire sourire en amenant à une expression absurde, voire grotesque ou privée de sens, mais toujours consonante.

Notes et références 

Expression française populaire
Expression française